

Persone
 Giovanni Bellissima – carabiniere italiano
 Romano Bellissima –  sindacalista italiano

Altro
 Bellissima – film di Luchino Visconti
 Bellissima – programma televisivo
 MSC Bellissima – nave da crociera
 Bellissima – singolo di Annalisa

Pagine correlate 
 Bellissimo